Il doppio del Keio Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Prakash Amritraj e Philipp Oswald erano i detentori del titolo ma quest'anno non hanno partecipato.

Bradley Klahn e Michael Venus hanno battuto in finale Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana 7–5, 6–1.

Teste di serie

  Marin Draganja /  Mate Pavić (primo turno)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (finale)

  Frank Moser /  Matt Reid (primo turno)
  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Keio Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013